Compiz Fusion — это коллекция дополнений (плагинов) и настроек композитного оконного менеджера compiz для X Window System.

Compiz Fusion является результатом объединения проектов от команд Compiz и Beryl. В данный момент проект Beryl разрабатывается как самостоятельный, однако большинство дополнений, а также оконный декоратор emerald, перенесены в Compiz Fusion. Создана группа людей для проверки кода, состоящая из лучших разработчиков каждого из сообществ, которые решают, соответствует тот или иной код стандартам и подходит ли для включения в официально поддерживаемый пакет.

Дополнения разделены на три пакета:
 main — самые популярные и полезные.
 extra — менее важные, но также интересные.
 unsupported — на данный момент не поддерживаются.

Есть дополнения, не входящие ни в один из пакетов и поддерживаемые самими пользователями.

Также были созданы ccsm (центр настройки ядра compiz и плагинов) и несколько библиотек для настройки и интеграции с GConf и Kconfig.

См. также 
 AIGLX
 Xgl

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт: wiki, форум, WebGit, релизы, плагины
 Примеры работы Compiz Fusion ролики на Youtube
 Compiz-Fusion на unixforum.org
 Всё о Linux десктопе

Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение для Linux
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
X Window System
Свободные плагины
BSD